Istok može značiti:

 Istok, strana svijeta
 Istok (Kosovo), grad na Kosovu
 Bliski istok, zemlje jugozapadne Azije
 Daleki istok, zemlje istočne Azije
 Srednji istok, povijesna i kulturna subregija Afroeuroazije
 Doboj Istok, općina u BiH
 Istok (časopis), elektronički časopis Islamske države